Negureni se poate referi la:

 Localități din România
Negureni - localitate din județul Constanța
 Localități din Republica Moldova
Negureni - comună din raionul Telenești